

Предмети 
 Рубель — старовинне селянське знаряддя для прасування білизни.
 Рубе́ль — жердина, якою притискали сіно, снопи тощо до воза.
 Ру́бе́ль — карбованець, рубль.

Прізвище 

Ру́бель, або Рубе́ль — українське та польське прізвище.
 Рубель Вячеслав Миколайович — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, повний кавалер ордена «За мужність».
 Рубель Олександр Андрійович (* 1980) — естонський серійний вбивця.
 Рубель Амалія (1887—1967) — учителька і громадська діячка
 Рубель Вадим Анатолійович ( 1966) — український науковець, історик
 Рубель Марія Іванівна (1895-?) — українська радянська діячка, заслужений вчитель УРСР

Примітки